«Ainult unustamiseks» — п'ятий студійний альбом естонського гурту «Smilers». Випущено у 2003 році.

Список композицій 

 "Ainult unustamiseks" – 4:29
 "Sellel ööl" – 4:33
 "Bitchid on lahti" – 3:38
 "Räägi mis sa teed" – 4:14
 "Käime katuseid mööda" – 4:18
 "EE" – 3:51
 "Sina ei tõota head" – 3:37
 "Nagu välk selgest taevast" – 4:14
 "Nii sind ootan" – 4:10
 "Armid jäävad" – 4:09

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні альбоми 2003
Альбоми Smilers